De achternaam van de volgende personen:
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), Italiaans astronoom.
Jacques Cassini (1677-1756), Frans astronoom, zoon van Giovanni Domenico.
Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781-1832), Frans botanicus

Cassini kan tevens duiden op:
Cassini-Huygens, ruimtesonde naar Saturnus
Cassinischeiding, scheiding tussen ringen van Saturnus